A Rainbow az amerikai énekesnő Kesha harmadik stúdióalbuma, amely 2017. augusztus 11-én jelent meg a Kemosabe és az RCA Records kiadásában.

Az album videóklipjei 

Praying
Woman
Learn To Let Go
Rainbow
Woman (élő)

Kislemezek
 Praying
 Woman

Dallista

Források 
 Kesha: Rainbow - Amazon.com
 Kesha: Rainbow - Allmusic.com

További információk 

2017 nagylemezei